Jan Wessels Boer (burgemeester) (1903-1957), burgemeester van Dalen
Jan Wessels Boer (vervener) (1836-1912), vervener
Jan Wessel Wessels Boer (1860-1929), kantonrechter Hoogeveen
Johannes Wessels Boer (1901-1958), directeur Nederlandse Spoorwegen
Magreta Femmy Moret-Wessels Boer (1939), grootgrondbezitster
Nicolaas Wessels Boer (1913-1996), burgemeester van Oosterhesselen en van Zuidwolde